

Лазани — село у гміні Біскупиці Велицького повіту Малопольського воєводства.

Лазани — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Лазани — колишнє село; сучасна частина н.п. Кляштор-под-Знєвом.
 Лазани — водосховище в окрузі Пр'євідза.